Steve Cummings (wielrenner); Brits wielrenner (1981–)
 Steve Cummings (darter); Canadees darter
 Steve Cummings (honkbal); Amerikaans honkballer (1964–) wikidata